Tomasz Baranowski (1909–1944) – polski robotnik, działacz komunistyczny
 Tomasz Baranowski – polski muzykolog, dr hab.